En Pologne, Gniazdowo peut désigner :

 Gniazdowo, un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Gniazdowo, un village dans la voïvodie de Poméranie,
 Gniazdowo, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie,
 Gniazdowo, un village du powiat de Goleniów dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale,
 Gniazdowo, un village du powiat de Koszalin dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.